E96 har flere betydninger:
 E96 (IEC 60063) – elektrisk komponent talserie
 Europavej E96 – nedlagt